José Antonio Primo de Rivera, född 24 april 1903 i Madrid, död 20 november 1936 i Alicante (avrättad), var en spansk politiker. Han var son till Miguel Primo de Rivera, Spaniens diktator 1923-1930.

Primo de Rivera ledde det fascistiska Falangistpartiet (på spanska Falange Española, från 1933 sammanslaget med det nationalsyndikalistiska JONS till Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, förkortat FE de las JONS).

Politisk karriär
Den spanska fascistpartiet nådde aldrig några nämnvärda politiska framgångar under José Antonio Primo de Riveras, trots hans omtalade karisma (än idag är han den ende i spansk nutidshistoria som vanligen nämns enbart vid förnamn). I valet 1936 röstade enbart 0,7 procent av väljarna på FE de las JONS. Problemet för partiet var att man, till skillnad från fascisterna i Italien och nazisterna i Tyskland inte ville kompromissa med rörelsens radikala och sekulära karaktär, vilket omöjliggjorde allianser med den spanska konservatismen och traditionella högern. Resultatet blev ett elitistiskt parti och Primo de Riveras mål blev militärkupp snarare än valseger.

Avrättning
Efter militärrevolten mot den spanska republiken 1936 greps Primo de Rivera för olaga vapeninnehav och fängslades. Sedan upproret utvecklats till ett inbördeskrig anklagades han för att ha konspirerat mot republiken, dömdes till döden och avrättades genom arkebusering den 20 november. Det spekuleras att Franco efter sitt insjuknande 1975 hölls knappt vid liv till den 20 november, för att leva ytterligare på den symbolik som de Riveras dödsdag ännu efter 39 år innebar.

Se även 
 Spanien under Franco
 Spanska inbördeskriget
 Francisco Franco
 Miguel Primo de Rivera
 Pilar Primo de Rivera
 Falangistpartiet

Referenser

Noter

Födda 1903
Avlidna 1936
Spanska politiker under 1900-talet
Spanska inbördeskriget
Personer som blivit avrättade genom arkebusering
Män
Personer från Madrid